Chiesa di San Francesco d'Assisi all'Immacolata o dei «Cappuccini», a Barcellona Pozzo di Gotto
Chiesa di San Francesco d'Assisi all'Immacolata, a Catania
Chiesa di San Francesco d'Assisi all'Immacolata, a Caltagirone
Chiesa di San Francesco all'Immacolata, a Comiso
Chiesa di San Francesco all'Immacolata, a Messina
Chiesa di San Francesco d'Assisi all'Immacolata, a Noto
Chiesa di San Francesco all'Immacolata, a Ragusa